Consumo puede referirse a:

Consumo (la actividad del consumidor)
Consumos (antiguo impuesto, y las protestas que generaba -motines de consumos-)

Consumo de energía 
 Consumo de energía
 Autoconsumo fotovoltaico, producción individual de electricidad para el propio consumo, a través de paneles solares fotovoltaicos.
 Consumo específico, en eficiencia de motores

Conceptos relacionados con la salud humana
Consumo de oxígeno, en fisiología
Consumo humano (alimentación y otras formas de consumo)
Consumo de drogas
Consumo de tabaco
Consumo de alcohol

Conceptos económicos
Bienes de consumo, por oposición a bienes de inversión
Bienes de consumo duradero
Consumo privado
Consumo público

Extensión del concepto al "consumo de servicios"
La expresión "consumo" hace referencia al consumo de bienes económicos o consumo de mercancías (bienes económicos, mercancías), pero puede extenderse el concepto al consumo de servicios (servicios económicos, sector servicios o terciario)

Conceptos sociales o éticos
Sociedad de consumo
Consumo responsable
Consumo colaborativo
Consumo local
Consumo sostenible
Reducción del consumo (cfr. subdesarrollo) y las tres R

Instituciones 
 Oficina de Consumo
 Consejería de Consumo
 Ministerio de Consumo

Títulos de obras de arte o literarias, marcas o empresas
Consumación o consumo
Consuming Impulse
Consum

Notas